Josef Ruda je označení více osobností:

 Vladimír Šťastný (1841–1910) – kněz a básník; používal pseudonym Josef Ruda
 Josef Ruda (fytopatolog) (1807–1875) – fytopatolog, knihovník, botanik, archeolog, environmentalista, toxikolog a epidemiolog